

Astronomia 
 15155 Ahn – asteroide della fascia principale

Codici 
 AHN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Athens (Georgia) (Stati Uniti)
 ahn – codice ISO 639-3 della lingua àhàn

Geografia 
 Ahn – località del comune di Wormeldange (Lussemburgo)

Persone 
 Angella Ahn (1972) – violinista e modella sudcoreana naturalizzata statunitense, membro delle Ahn Trio
 Kristie Ahn (1992) – tennista statunitense
 Lucia Ahn (1970) – pianista e modella sudcoreana naturalizzata statunitense, membro delle Ahn Trio
 Luis von Ahn (1979) – professore di informatica, uno dei fondatori del Crowdsourcing
 Maria Ahn (1970) – violoncellista e modella sudcoreana naturalizzata statunitense, membro delle Ahn Trio
 Philip Ahn (1905-1978) – attore statunitense di origini coreane
 Priscilla Ahn, nata Priscilla Natalie Hartranft (1984) – cantautrice e musicista statunitense

Altri progetti